A Matter of Life and Death — чотирнадцятий студійний альбом англійської групи Iron Maiden, який був випущений 28 серпня 2006 року.

Композиції 
 Different World — 4:17
 These Colours Don't Run — 6:52
 Brighter Than a Thousand Suns — 8:44
 The Pilgrim — 5:07
 The Longest Day — 7:48
 Out of the Shadows — 5:36
 The Reincarnation of Benjamin Breeg — 7:22
 For the Greater Good of God — 9:24
 Lord of Light — 7:23
 The Legacy — 9:22

Джерела 
 A Matter of Life and Death  allmusic
 A Matter of Life and Death  last.fm

Музичні альбоми 2006
Альбоми Iron Maiden
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Альбоми EMI Records
Серпень 2006